

Patronyme 

Hipp est le nom de famille de
 Bryan Hipp (en) 1968 - 2006 : guitariste
 Dan Hipp, l'auteur de la bande dessinée "Gyakushu !"
 Dwayne Richard Hipp (né en 1961), informaticien ayant créé SQLite
 Joe Hipp (en), né en 1962 : boxeur
 Jutta Hipp (en), 1925 - 2003 artiste
 Matthias Hipp, 1813—1893, horloger
 Michal Hipp (né en 1963), footballeur slovaque

Divers 
 Hipp, marque de nourriture pour bébé biologique

Notes et références